Ломы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ломы — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Ломы — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Ломы — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ломы — село в Сретенском районе Забайкальского края.
 Ломы — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Ломы — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Ломы — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Ломы — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Ломы — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Ломы — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Ломы — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Ломы — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Ломы — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ломы — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ломы — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Ломы — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Ломы — деревня в Сычёвском районе Смоленской области, Бехтеевский сельский округ.
 Ломы — деревня в Сычёвском районе Смоленской области, Ломовский сельский округ.
 Ломы — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Ломы — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ломы — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Ломы — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.
 Ломы — деревня в Ростовском районе Ярославской области, сельское поселение Семибратово.
 Ломы — деревня в Ростовском районе Ярославской области, сельское поселение Ишня.

См. также 
 Лом (значения)
 Большие Ломы